Als Wachsglocke werden folgende Pflanzenarten mit glockenförmigen, glänzenden Blüten bezeichnet:
 die Chilenische Wachsglocke (Lapageria rosea), eine Kletterpflanze und Nationalblume Chiles
 die Japanische Wachsglocke (Kirengeshoma palmata), eine Pflanzenart aus der Familie der Hortensiengewächse